Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1966 avgjordes den 12–17 december på Nya Kaledonien. Turneringen vanns av  före värdnationen ,  knep bronset då man vann över

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

Södra Stillahavsspelen
1966
Södra Stillahavsspelen 1966